

Anno 
 989 o 989 a.C.

Codici 
 989 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wilfred Hall Observatory, a Preston, nella contea del Cheshire, in Inghilterra

Matematica 
 989 – numero